Наталія Фалавігна  (, 9 травня 1984) — бразильська тхеквондистка, олімпійська медалістка.

Виступи на Олімпіадах

Посилання 
 Досьє на sport.references.com 

Бразильські тхеквондисти
Бразильські спортсмени
Бразильські бронзові олімпійські медалісти
Італійці Бразилії

Призери Панамериканських ігор 2007 року
Срібні призери Панамериканських ігор